Königova věta je název několika matematických tvrzení:
 Königova věta (teorie množin)
 Königova věta (teorie grafů)
 Königova věta (fyzika)